«Piloto de pruebas» puede referirse a:

Concepto 
 Piloto de pruebas, persona que tiene como profesión la de manejar aviones u otros vehículos en estado experimental.

Cine 
 Piloto de pruebas (Test Pilot) (1938), película de Estados Unidos dirigida por Victor Fleming.
 Piloto de pruebas (1972), película de Argentina dirigida por Leo Fleider.